Pfünz steht für folgende geografische Objekte in Bayern:
 Pfünz (Walting), Kirchdorf der Gemeinde Walting im Landkreis Eichstätt
 Pfünz (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Pfünz in der Gemeinde Walting im Landkreis Eichstätt
 Pfünzer Bach, am oberen Ende des Pfünzer Tals versickernder Bach bei Adelschlag im Landkreis Eichstätt
 Pfünzer Tal, trockenes Obertal der Pfünz zur Altmühl

Siehe auch:
 Pfinz